Politikerbezug kann sich auf folgendes beziehen:

 Politikergehälter (Österreich)
 Abgeordnetenentschädigung